Sotresgudo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sotresgudo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Sotresgudo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar